

Patronyme 
 Johan Van Heurne (1543-1601), médecin et philosophe néerlandais, père du suivant ;
 Otto Van Heurne (1577-1652), philosophe, médecin et théologien néerlandais.

Toponyme

Belgique 
 Heurne est une section de la ville belge d'Audenarde

Pays-Bas 
 Heurne est un hameau de la commune néerlandaise d'Aalten
 Heurne est un hameau de la commune néerlandaise de Berkelland
 Heurne est un hameau de la commune néerlandaise de Bronckhorst

Voir aussi 
 De Heurne, village de la commune néerlandaise d'Aalten

Homonymie de localités